Pochen steht für:
 Poch, altes Kartenspiel, ein Vorläufer des Pokerspiels
 Tippen, Karten-Glücksspiel
 in historischer Zeit das Zerkleinern von Erzen im Pochwerk

Siehe auch:
 Bochen